Il pattinaggio di velocità fu introdotto nel programma dei Giochi olimpici invernali fin dall'edizione di , unicamente con competizioni maschili su 500, 1.500, 5.000 e 10.000 metri (solo nel 1924 vi fu anche un evento di all-around). Le gare femminili furono inserite per la prima volta, come dimostrativo, a  e ufficialmente solo a  con gare su distanze di 500, 1.000, 1.500 e 3.000 metri. Nel 1976 s'introdussero gare maschili su 1.000, mentre nel 1988 gare femminili di 5.000 metri.
A  venne affiancato alle competizioni individuali anche l'inseguimento a squadre, arricchendo ulteriormente gli eventi della disciplina, stabilizzatasi in 12 eventi, saliti a 14 nel 2018 con l'introduzione dell'evento mass start.

Medaglie assegnate 

1 = Nell'edizione del 1928 i 10.000 metri non si sono svolti a causa delle cattive condizioni climatiche.

Medagliere
Aggiornato a . In corsivo le nazioni (o squadre) non più esistenti.

Albo d'oro

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni